NÜ steht für:
 Notüberlauf, siehe Mischwasserentlastung

Nü steht für:
 Nürnberg

Siehe auch:
 Ny
 NUE

NUE